Woodpecker ( für Specht) steht für:
 Woodpecker (Kurzwellensignal), ein sowjetisches Kurzwellensignal
 Woody Woodpecker, eine Comicfigur